Кусковский завод консистентных смазок (КуЗаКС) создан в 1936 году специально для обеспечения подвижного состава МПС специализированными железнодорожными смазочными материалами. С 2003 года согласно Постановлению Правительства РФ от 18.09.2003 № 585 "О создании открытого акционерного общества "Российские железные дороги"  завод является филиалом ОАО "РЖД". Завод разрабатывал, производил и реализовал смазочные материалы, специальные составы и пасты для обеспечения железных дорог и предприятий, осуществляющих обслуживание и ремонт железнодорожной техники на территории России и стран СНГ. С 2014 года ОАО "РЖД" в качестве смазочных материалов начало использовать смазки, выпущенные волгоградским предприятием «ИНТЕСМО» («Инновационные Технологии Смазок»), – взамен прежних, которые производил Кусковский завод консистентных смазок.. В настоящее время территория завода является потенциальной площадкой под жилую застройку, производство завода перенесено в Волгоград. Завод расположен в г. Москве в Восточном административном округе.

Описание деятельности 
 Смазки на основе нефти для приводов, зубчатых передач:
 Автообледенительная;
 Графитовая (применяется для консервации винтовых соединений, винтовых соединений которые сильно нагреваются);
 Смазка для контакта «колесо-рельс»
 Масла минеральные импрегнирующие;
 Смазки консистентные;
 Жиры минеральные смазочные;
 Натирочные пасты;
 Пасты;
 Составы прожировочные (применяются для пропитки кожаных манжет воздухораспределителей).

Примечания

Ссылки 
 Кусковский завод консистентных смазок — официальный сайт

Подвижной состав железных дорог